Козенс — фамилия.

Известные носители:
 Козенс, Александр (1717—1786) — английский художник-акварелист.
 Козенс, Александр Рыцаревич (1763—1841) — генерал-майор, действительный тайный советник, шталмейстер, первый управляющий Государственным коннозаводством.
 Козенс, Джон Роберт (1752—1797) — английский художник-пейзажист романтического направления.
 Козенс, Дилан (род. 2001) — канадский хоккеист.
 Козенс, Танги (род. 1991) — бельгийский игрок хоккея на траве.